MYO1B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 136 амінокислот, а молекулярна маса — 131 985.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки